The Open (band), een Britse indierockband
 Open (album van The Scene), een album van de Nederlandse band The Scene
 Open (single van The Scene), een single van de Nederlandse band The Scene
 Open (album van I.O.S.), een album van de Nederlandse groep I.O.S.
 Open (single van I.O.S.), een single de Nederlandse groep I.O.S.
 Open (sport), een sportcompetitie (bijvoorbeeld tennis of golf) waarvoor inschrijving openstaat voor zowel amateurs als beroepsspelers
 Open (Steve Hillage), een album van de Engelse gitarist Steve Hillage
 Open (2014), Amerikaanse film uit 2014 
 Open (2020), Amerikaanse film uit 2020